Die Football League Third Division 1937/38 war die 18. Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit den Tranmere Rovers und dem FC Millwall ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Barnsley und Stockport County nahmen in der folgenden Drittligasaison 1938/39 zwei Plätze in der Third Division North ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste nur der Südklub FC Gillingham absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs AFC Barrow und Accrington Stanley sowie im Süden der FC Walsall erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1938/39 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen. Neben dem einzigen Aufsteiger Ipswich Town wurde Port Vale vom Norden in den Süden umgruppiert, um die gleiche Anzahl von Teilnehmern sicherzustellen.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1937-38 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1937/38
Fußballsaison 1937/38